Листаль () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Листаль.

Округ входит в кантон Базель-Ланд. Занимает площадь 85,86 км². Население 60 119 чел. Официальный код — 1303.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 

Округа Базель-Ланда